Руя — топоним:

Населённые пункты 
 Руя — посёлок в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Руя — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Руя — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Легницкий повят, Нижнесилезское воеводство

Реки 
 Руя — река в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Руя — река в Кировской области.
 Руя — река в Латвии.

Прочее 
 «Руя» — советская прогрессив-рок группа из Эстонской ССР, существовавшая в 1970—1990-х годах.